

Metropolitane 
 Linea C – linea della metropolitana di Buenos Aires
 Linea C – linea della metropolitana di Lione
 Linea C – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea C – linea della metropolitana di New York
 Linea C – nome alternativo della linea Chūō della metropolitana di Osaka
 Linea C – linea della metropolitana di Roma
 Linea C – nome alternativo della linea Chiyoda della metropolitana di Tokyo
 Linea C (oggi U6) – linea della metropolitana di Berlino

Musica 
 Linea C – gruppo musicale jazz italiano